Jagan est un nom propre asiatique (Inde, Iran, Indonésie) qui peut faire référence à :

Prénom 
Jagan {जगन en hindi) est un prénom masculin indien qui peut faire référence à :
 , de son vrai nom Jagan Ayan (né au ), acteur indien ; 
 Jagan Nath Azad (1918-2004), poète et écrivain indien ;
 Jagan Hames (1975-), athlète australien.
  (ca. 1991-), pilote de moto indien ;
  (1957-), homme politique indien ;
  (1924-2008), fondateur et président de SOS Villages d'enfants Inde.

Patronyme 

 Cheddi Jagan (1918-1997), homme d'État guyanais, ministre puis président du Guyana ;
  (1930-2000, frère de Cheddi Jagan), homme politique et avocat guyanais ;
 Janet Jagan (1920-2009, épouse de Cheddi Jagan), femme d'État guyanaise, ministre puis présidente du Guyana ;
 , fils de Cheddi et Janet Jagan, homme politique guyanais ;
  (1971-), de son vrai nom B. Kumarapalayam Jagannaath, acteur et réalisateur indien ;
  (1966-), de son vrai nom Puri Jagannadh, réalisateur, scénariste et producteur indien ;
  (1967-), chanteur de playback indien.

Toponyme 

 , village du sous-district de  dans la province du Java central ;

 , village de la province de Kerman ;
 , village de la province de Kerman ;
 Jagan, Sistan et Baluchestan ;
 , village de la province d'Azerbaïdjan occidental ;
 , village de la province d'Azerbaïdjan occidental ;
 , village de la province d'Azerbaïdjan occidental.

Éducation 
 , école de commerce indienne nommée en l'honneur de Jagan Nath Gupta.
 , université privée indienne dépendant de Jagannath Gupta Memorial Education Society.

Divers 
 Aéroport international Cheddi Jagan, aéroport national du Guyana ;
 , parc de Lima Sands dans la région de Pomeroon-Supenaam dans le Guyana, nommé en l'honneur du président Cheddi Jagan.

Prénom indien
Patronyme indien